BNP Paribas Open 2017 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plexipave i Indian Wells Tennis Garden i Indian Wells, Californien, USA i perioden 6. - 19. marts 2017. Det var den 44. udgave af Indian Wells Masters.

Rækkerne i herresingle og herredouble var kategoriseret som ATP World Tour Masters 1000 på ATP World Tour 2017, og turneringen var sæsonen første i den kategori. Kvindernes del af turneringen, damesingle og damedouble, var en del af WTA Tour 2017, hvor det var sæsonens første turnering i kategorien WTA Premier Mandatory.

Herresingletitlen blev vundet af Roger Federer, som dermed vandt en turnering på ATP World Tour for 90. gang og en Masters 1000-turnering for 25. gang, og som samtidig tangerede Novak Djokovic' rekord på fem turneringssejre i Indian Wells Master. Federer havde tidligere vundet turneringen i 2004, 2005, 2006 og 2012. I finalen besejrede han sin landsmand Stan Wawrinka med 6-4, 7-5 på 80 minutter.

Damesinglefinalen var ligeledes et opgør mellem to spillere fra samme nation, hvor Jelena Vesnina sikrede sig sin indtil da største triumf i karrieren. Hun vandt sin tredje WTA-titel men den første på Premier Mandatory-niveau ved at besejre Svetlana Kuznetsova med 6-7(6), 7-5, 6-4 i en dramatisk maratonfinale, der varede 3 timer og 1 minut. Momentum svingede i løbet af kampen frem og tilbage mellem de to spillere, og i andet og tredje sæt var Vesnina nede med henholdsvis 1-4 og 2-4, inden det lykkedes hende at vende begge sæt til sin egen fordel. Med 35 spillede partier satte kampen ny turneringrekord for antal partier i en finale, idet den hidtidige rekord havde været 30.

I herredoublerækken vandt Raven Klaasen og Rajeev Ram deres første Masters 1000-titel som makkere. Klaasen havde tidligere vundet en Masters 1000-titel sammen med Marcelo Melo, mens det for Ram var den første i karrieren. I finalen vandt de med 6-7(1), 6-4, [10-8] over Łukasz Kubot og Marcelo Melo.

Damedoubletitlen blev vundet af Chan Yung-Jan og Martina Hingis, der vandt deres første titel som par i deres blot tredje turnering som makkere. Hingis vandt dermed Indian Wells-titlen i double for tredje gang, mens det var første gang, at Chan sejrede i den californiske ørken. I finalen besejrede den taiwanesisk-schweiziske konstellation tjekkerne Lucie Hradecká og Kateřina Siniaková, som også kun spillede deres tredje turnering som makkere, og som var i en WTA-finale for anden gang, med cifrene 7-6(4), 6-2.

Præmier 

Den samlede præmiesum for BNP Paribas Open 2017 androg US$ 13.986.900, hvilket var en stigning på 14 % i forhold til det foregående år.

Resultater

Herresingle 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, hvoraf 79 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, fem spillere havde modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere havde spillet sig igennem kvalifikationsturneringen. På grund af et sent afbud fra to af de direkte kvalificerede spillere blev der også plads til to lucky losere fra kvalifikationen.

Turneringen blev vundet af Roger Federer, som dermed vandt en turnering på ATP World Tour for 90. gang og en Masters 1000-turnering for 25. gang, og som samtidig tangerede Novak Djokovic' rekord på fem turneringssejre i Indian Wells Master, idet han tidligere havde vundet turneringen i 2004, 2005, 2006 og 2012. I finalen besejrede han sin landsmand Stan Wawrinka med 6-4, 7-5 på 80 minutter.

For første gang nogensinde på ATP World Tour havde lodtrækningen placeret Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic, der havde vundet 12 af de seneste 13 udgaver af turneringen, i samme fjerdedel. Det betød, at Federer på sin vej til sejren i ottendedelsfinalen vandt 6-2, 6-3 over Rafael Nadal. Han slap dog fra et opgør med Novak Djokovic, fordi den forsvarende mester også blev slået ud i ottendedelsfinalen, hvor han tabte til Nick Kyrgios.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Damesingle 

I hovedturneringen deltager 96 spillere, hvoraf 76 har kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, otte spillere har modtaget et wildcard, mens de sidste 12 spillere har spillet sig igennem kvalifikationsturneringen. På grund af et sent afbud fra en af de direkte kvalificerede spillere blev der også plads til en lucky loser fra kvalifikationen.

Finalen blev et rent russisk anliggende, hvor Jelena Vesnina sikrede sig sin indtil da største triumf i karrieren. Hun vandt sin tredje WTA-titel i karrieren, men den første på Premier Mandatory-niveau, ved at besejre Svetlana Kuznetsova med 6-7(6), 7-5, 6-4 i en dramatisk maratonfinale, der varede 3 timer og 1 minut. Momentum svingede i løbet af kampen frem og tilbage mellem de to spillere, og i andet og tredje sæt var Vesnina nede med henholdsvis 1-4 og 2-4, inden det lykkedes hende at vende begge sæt til sin egen fordel. Med 35 spillede partier satte kampen ny turneringrekord for antal partier i en finale, idet den hidtidige rekord havde været 30.

Oprindeligt var Serena Williams seedet som nr. 1, men efter lodtrækningen blev lavet, meldte hun afbud på grund af en knæskade. Det betød, at yderligere en spiller, Darja Kasatkina, blev seedet som nr. 33. En anden konsekvens af afbuddet var, at Serena Williams efter turngeringen mistede sin førsteplads på WTA's verdensrangliste til Angelique Kerber, uagtet at tyskeren allerede tabte i ottendedelsfinalen med 3-6, 3-6 til den senere vinder, Jelena Vesnina.

Den forsvarende mester, Viktoryja Azaranka, stillede ikke op, eftersom hun endnu ikke havde genoptaget karrieren efter fødslen af sit første barn i december 2016.

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble 

Turneringen har deltagelse af 32 par, hvoraf de 30 har kvalificeret sig i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste to par har modtaget et wildcard.

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, hvoraf 29 havde kvalificeret sig i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de øvrige tre par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 BNP Paribas Open

Noter 

Indian Wells Masters
WTA Tour 2017
ATP World Tour 2017